Furuklobben kan syfta på följande platser:

Finland 

 Furuklobben, Malax, Österbotten, 
 Furuklobben, Kimitoön, Åboland, 
 Furuklobben, Raseborg, Nyland,

Se även
Furuklobb
Furulobblet

Robotskapade Finlandförgreningar